Sauhagbach ist ein Gewässername:

 Sauhagbach (Birkenbach), linker Zufluss des Birkenbachs (zum Siebersbach, zur „Spiegelberger“ Lauter) nahe Siebersbach, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Sauhagbach (Ranzenbach), linker Zufluss des Ranzenbachs (zum Fischbach, zur Murr) vor Unterfischbach, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg